Серге́й Генна́дьевич Кругло́в (род. 26 июля 1966, Красноярск) — русский поэт, публицист, православный священник.

Биография 
Учился на отделении журналистики Красноярского университета, не закончил. Работал в городской газете «Власть труда».

Печатал стихи с 1993 года. В 1996 году крещён, в 1999 году принял сан священника, в 1999−2013 годах служил в Спасском соборе Минусинска, в 2013—2016 годах — в Москве, в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, затем вернулся в Минусинск.

В 2002 году обширная подборка стихотворений Сергея Круглова в антологии «Нестоличная литература» была включена в шорт-лист премии Андрея Белого.

В 2008 году эта премия была ему присуждена за книги «Зеркальце» (2007) и «Переписчик» (2008).

Лауреат премий «Московский счёт» (2009), «Антология» за книгу стихов «Царица Суббота» (2016).

В 2013—2016 годах — автор и ведущий еженедельной передачи о современной русской поэзии «Поэзия. Движение слов» на «Радио Культура». Колумнист ряда православных интернет-изданий.

В сентябре 2019 года подписал открытое письмо священников в защиту фигурантов «московского дела»

Книжные издания 
 Снятие Змия со креста. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. — 208 с.
 Зеркальце. — М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2007. — 64 с.
 Приношение. — Абакан: Хакасское книжное издательство, 2008.
 Переписчик. — М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 288 с.
 Народные песни. — М.: Русский Гулливер, 2010. — 116 с.
 Лазарева весна: стихотворения — Самара: НП "Дом искусств", 2010. — 90 с.
 С.Круглов. Натан. Б.Херсонский. В духе и истине. — Нью-Йорк.: Айлурос, 2012.
 Птичий двор. — М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2013. — 80 с. — (Серия «Малая проза».)
 Усилье Воскресения. — Тюмень: Русская неделя, 2013. — 256 с.
 Стенгазета. — М.: ИД «Слово и дело», 2014
 Движение к небу/ интервью. —   М.: Никея, 2015.
 Царица Суббота. — М.: Воймега, 2016.
 Маранафа — М.: Авигея: Пробел-2000, 2018. —  129 с.
 Про отца Филофила.  — М.: Новое небо, 2018. —  240 с.
 Тысячелетие Битлз — М.: Стеклограф, 2019. — 50 с.
 Про Н., Костю Иночкина и Ностальжи. Приключения в жизни будничной и вечной — М.: Никея, 2021. —  352 с.
 Записки почерком. Times new roman: избранные записи из интернет-дневника  —  Минусинск: Типография "Печать плюс", 2022. —  647 с.
 Лирика. Книга стихов. —  М., Санкт-Петербург: Пальмира, 2022. — 148 с.
 Неделя всех святых: сборник стихов.  —  М.: Свободный писатель: Ярославль: Флигрань, 2022. — 128 с.

Литература 
 Ермошина Г. Г. Власть тьмы // Русский Журнал. — 2002. — 13 ноября.
 Кузьмин Д. В. Подземный пожар. // С. Круглов. Снятие Змия со креста. — : Новое литературное обозрение, 2003. — с. 5—13.
 Фанайлова Е. Н. Сергей Круглов. Снятие Змия со креста // Критическая Масса. — 2004. — № 2.
 Дубин Б. В. Целлюлозой и слюной // Новое литературное обозрение. — 2007. — № 5 (87). — с. 383—390.
 Чернышев, Дмитрий Невидимая краска // Homo legens. — 2016. — № 3.

Примечания

Ссылки 
 
 
 На сайте Вавилон
 На сайте Русская неделя
 Колонка на сайте «Православие и мир»: заметки, очерки, интервью

Поэты России
Русские поэты
Лауреаты премии Андрея Белого
Писатели-священники
Радиоведущие России
Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке